Okręty US Navy o nazwie USS "Agawam" (nazwa pochodzi od miasta Agawam w hrabstwie Hampden w stanie Massachusetts. W języku indiańskim słowo to oznacza nizina,moczary, bagna,łąka):
 Pierwszy "Agawam" (1863) był bocznokołowym, uzbrojoną kanonierką o charakterystycznej sylwetce (ang. double-ended) pozostającym w służbie w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej.
 Drugi "Agawam" (AOG-6) to tankowiec do przewozu benzyny.
 Trzeci "Agawam" (YTB-809) to duży holownik portowy

Agawam